Elbert Hubbard kan syfta på:

* Elbert Green Hubbard (1856–1915), amerikansk författare
 Elbert Hamilton Hubbard (1849–1912), amerikansk politiker